Toponímia:
 Estats Units: La Fontaine (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Bèlgica:
 Fontaine-l'Évêque, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona
 Fontaine-Valmont, antic municipi de Bèlgica a la Província d'Hainaut desaparegut el 1977 
 Ruisseau de la Fontaine Claus, riu afluent del Sambre que desemboca a Fontaine-Valmont (província d'Hainaut, Bèlgica)
 França:
 Alts de França:
 Fontaine-Bonneleau, municipi al departament de l'Oise 
 Fontaine-au-Bois, municipi al departament de Nord 
 Fontaine-lès-Boulans, municipi al departament del Pas de Calais
 Fontaine-lès-Cappy, municipi al departament del Somme 
 Fontaine-Chaalis, municipi al departament de l'Oise 
 Fontaine-lès-Clercs, municipi al departament de l'Aisne 
 Fontaine-l'Étalon, municipi al departament del Pas de Calais
 Fontaine-lès-Croisilles, municipi al departament del Pas de Calais 
 Fontaine-lès-Hermans, municipi al departament del Pas de Calais
 Fontaine-Lavaganne, municipi al departament de l'Oise
 Fontaine-sur-Maye, municipi al departament del Somme
 Fontaine-sous-Montdidier, municipi al departament del Somme
 Fontaine-Notre-Dame, municipi de França, del departament de l'Aisne 
 Fontaine-Notre-Dame (Nord), municipi al departament de Nord
 Fontaine-au-Pire, municipi al departament de Nord
 Fontaine-Saint-Lucien, municipi al departament de l'Oise 
 Fontaine-le-Sec, municipi al departament del Somme 
 Fontaine-sur-Somme, municipi al departament del Somme
 Fontaine-Uterte, municipi del departament de l'Aisne
 Fontaine-lès-Vervins, municipi al departament de l'Aisne
 Lez-Fontaine, municipi al departament de Nord
 Limont-Fontaine, municipi al departament de Nord
 Ly-Fontaine, municipi al departament de l'Aisne
 Alvèrnia-Roine-Alps:
 Fontaine (Isère), municipi al departament d'Isèra 
 Fontaine-le-Puits, municipi al departament de Savoia
 Cantó de Fontaine-Sassenage, cantó francès al districte de Grenoble (departament d'Isèra) 
 Cantó de Fontaine-Seyssinet, cantó francès al districte de Grenoble (departament de Isèra) 
 Borgonya - Franc Comtat:
 Fontaine (Territori de Belfort), municipi francès, al departament de Territori de Belfort (regió del Franc Comtat)
 Fontaine-sur-Ay, municipi al departament del Marne 
 Fontaine-lès-Clerval, municipi al departament del Doubs 
 Fontaine-lès-Dijon, municipi al departament de la Costa d'Or
 Fontaine-en-Dormois, municipi al departament del Marne 
 Fontaine-Française, municipi al departament de la Costa d'Or
 Fontaine-la-Gaillarde, municipi al departament del Yonne 
 Fontaine-lès-Luxeuil, municipi al departament de l'Alt Saona
 Fontaine-Denis-Nuisy, municipi al departament del Marne
 Cantó de Fontaine, cantó al districte de Belfort (departament del Territori de Belfort)
 Cantó de Fontaine-lès-Dijon, cantó francès al districte de Dijon (departament de Costa d'Or)
 Cantó de Fontaine-Française, cantó francès al districte de Dijon (departament de Costa d'Or) 
 Colombier-Fontaine, municipi al departament del Doubs 
 Frédéric-Fontaine, municipi al departament de l'Alt Saona
 Saint-Hilaire-Fontaine, municipi al departament de la Nièvre 
 Villars-Fontaine, municipi al departament de la Costa d'Or
 Centre-Vall del Loira:
 Fontaine-les-Coteaux, municipi al departament del Loir i Cher 
 Fontaine-la-Guyon, municipi al departament de l'Eure i Loir
 Fontaine-Raoul, municipi al departament del Loir i Cher 
 Fontaine-les-Ribouts, municipi al departament de l'Eure i Loir 
 Fontaine-Simon, municipi al departament de l'Eure i Loir 
 Gran Est:
 Fontaine (Aube), municipi al departament de l'Aube 
 Fontaine-Chalendray, municipi al departament del Charente Marítim 
 Fontaine-les-Grès, municipi al departament de l'Aube
 Fontaine-Mâcon, municipi al departament de l'Aube
 Maubert-Fontaine, municipi al departament de les Ardenes 
 l'Illa de França:
 Fontaine-Fourches, municipi al departament de Sena i Marne
 Fontaine-le-Port, municipi al departament de Sena i Marne
 Fontaine-la-Rivière, municipi al departament de l'Essonne
 Clos-Fontaine, municipi al departament del Sena i Marne
 Louan-Villegruis-Fontaine, municipi al departament de Sena i Marne
 Normandia:
 Fontaine-l'Abbé, municipi al departament de l'Eure 
 Fontaine-les-Bassets, municipi al departament de l'Orne 
 Fontaine-Bellenger, municipi al departament de l'Eure
 Fontaine-le-Bourg, municipi al departament del Sena Marítim
 Fontaine-en-Bray, municipi al departament del Sena Marítim
 Fontaine-Étoupefour, municipi al departament de Calvados
 Fontaine-sous-Jouy, municipi al departament de l'Eure
 Fontaine-le-Dun, municipi al departament del Sena Marítim
 Fontaine-Henry, municipi al departament de Calvados
 Fontaine-Heudebourg, municipi al departament de l'Eure 
 Fontaine-la-Louvet, municipi al departament de l'Eure
 Fontaine-la-Mallet, municipi al departament del Sena Marítim
 Fontaine-sous-Préaux, municipi al departament del Sena Marítim
 Fontaine-le-Pin, municipi al departament de Calvados 
 Fontaine-la-Soret, municipi al departament de l'Eure
 Cantó de Fontaine-le-Dun, cantó francès al districte de Dieppe (departament del Sena Marítim) 
 Ségrie-Fontaine, municipi al departament de l'Orne
 Nova Aquitània:
 Fontaine-le-Comte, municipi al departament de la Viena i a la regió de la Nova Aquitània
 Leignes-sur-Fontaine, municipi al departament de la Viena
 País del Loira:
 Fontaine-Couverte, municipi al departament de Mayenne i a la regió del 
 Fontaine-Guérin, municipi al departament de Maine i Loira 
 Fontaine-Milon, municipi al departament de Maine i Loira
 La Fontaine-Saint-Martin, municipi al departament del Sarthe
 Cantó de Doué-la-Fontaine, cantó francès al districte de Saumur (departament de Maine i Loira) 
 Rouessé-Fontaine, municipi al departament del Sarthe
 Doué-la-Fontaine, municipi al departament de Maine i Loira 
 Biografies:
 Henri La Fontaine (Brussel·les, Bèlgica, 1854 - 1943), advocat i polític belga Premi Nobel de La Pau (1913)
 Jean de La Fontaine (Château-Thierry, 1621 - 1695), poeta moralista, dramaturg i llibretista francès
 Joan Fontaine (Tòquio, 1917), actriu britànica, naturalitzada estatunidenca 
 Just Fontaine (Marroc, 1933), futbolista francès
 Matthew Fontaine Maury (Fredericksburg, 1806 - ? 1873) 
 Miscel·lània: Faules de La Fontaine, obra de l'escriptor i poeta francès Jean de La Fontaine